ТЛГ — многозначная аббревиатура:
 тлг — телеграф, телеграфный, телеграфная связь
 ТЛГ — «Терминал логистикс груп»

См. также 
  — аббревиатура латиницей